

Населені пункти та їхні частини

 Доманиці — гміна в Седлецькому повіті Мазовецького воєводства
 Доманиці — село в гміні Меткув Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Доманиці — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Доманиці — село в гміні Доманиці Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Доманиці — частина села Лебень у гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Доманиці — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки